

Patronyme 

 Matteo, cardinal du  ;

Pseudonyme 

 Matteo, pseudonyme de Matteo Alemanno, dessinateur de bande dessinée italien ;

Toponyme 

 Musée national San Matteo, un des musées de Pise.

Titre 

 Mattéo est une bande dessinée en cinq tomes de Jean-Pierre Gibrat.

Prénom